Faverani ist der Familienname folgender Personen:

 Renato Faverani (* 1969), italienischer Fußballschiedsrichter
 Vítor Faverani (* 1988), brasilianischer Basketballspieler